Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Cavazzana, frazione di Lusia
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Dozza
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Occhiobello
 Chiesa di San Lorenzo Diacono e Martire a Selva, frazione di Crespino

Pagine correlate 
 Chiesa di San Lorenzo
 Collegiata di San Lorenzo
 Basilica di San Lorenzo